Lede, een Belgische gemeente
 Lede (Kruisem), een Belgisch gehucht
 Lede of Ledebeek, een waterloop in België
 Lede (vroegere rivier) of Leede, een vroegere rivier in Nederland
 KVC Jong Lede, een Belgische voetbalclub
 Dynaco Lede, een Belgische volleybalclub
 Heerlijkheid Ter Leede, een voormalige heerlijkheid in Nederland
 Le(e)de en Oudewaard, een voormalige heerlijkheid en gemeente in Nederland
 Maurice Lede, een Nederlandse presentator

Zie ook 
 Van Lede (doorverwijspagina)
 Ter Leede (doorverwijspagina)